Termin  ima više značenja.
 .ml, najviši Internet domen za Mali
 Malajalam jezik, ISO 639-1 kod
 ML (programski jezik)